

Patronyme
 Gilles Lupien (1954-2021), joueur professionnel québécois de hockey sur glace.
 Philippe Lupien (19?-), architecte canadien.
 Yannick Lupien (1980-), nageur canadien.

Localité
 Saint-Lupien est une commune française, située dans le département de l'Aube et la région Champagne-Ardenne.

Saint
 Saint Lupien est un saint de l'Église catholique ayant subi le martyre en Champagne.

Homonymie de patronyme